«Мы идём широкими полями» — марш Русской освободительной армии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Текст в июне 1943 года написал Анатолий Флауме (под псевдонимом А. Флоров), автор музыки — Михаил Давыдов. Песня была записана на пластинку в Берлине в отделе пропаганды «Винета» германского Министерства пропаганды.

История 
Флауме, семья которого эмигрировала из России в Латвию после Гражданской войны, учился на филологическом факультете Латвийского университета, был участником студенческого общества «Рутения». В основу марша РОА он положил своё стихотворение «Тот, кто верен нашему девизу», опубликованное в Риге в 1939 году в поэтическом сборнике «Песенник Рутении». По словам историка Бориса Равдина, песня в поэтическом и содержательном отношении превосходит более ранние марши коллаборационистов.

Немцы распространяли текст марша на листовках и плакатах. В сборнике «Песенник добровольца», изданном в 1943 году в Нарве, были опубликованы ноты. Впервые песня прозвучала 22 июня 1943 года по псковскому радио во время парада, в котором принимала участие первая гвардейская бригада РОА. Деятель Народно-трудового союза Ростислав Полчанинов, посетивший оккупированный Псков в 1943 году, вспоминал, что после приезда в город генерала Власова местный радиоузел ежедневно играл марш РОА.

После войны 
Песню исполняли хор «Валаам», российская R.A.C.-группа «М. Д. П.», группа «Садко».

Философ Игорь Чубайс в 2016 году говорил, что марш РОА ему «хочется слушать ещё и ещё».

Фрагменты текста 

Марш «Мы идём широкими полями» (1943)

Марш вперёд, железными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берёт!

Стихотворение А. Флауме «Тот, кто верен нашему девизу» (1939)

Что бы в жизни ни случилось с нами, —
Будем с верою глядеть вперёд,
Ибо вера двигает горами,
Ибо смелость города берёт!

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни 1943 года
Песни России
Военные песни
Песни на русском языке
Русская освободительная армия